Bocar est un nom qui peut être :
 une graphie alternative de :
Bočar, une localité de Serbie,
Bokar, un nom de famille d'Afrique de l'ouest
 le nom d'un constructeur automobile américain disparu, .